Talon (, 'hæl', fra  'hæl, ankel') kan henvise til flere emner:
Talon (kortspil) – bunken af kort, der er tilbage efter kortgivning
Talon (bygningsdetalje) – en bestemt slags liste eller kant
Kupon – en del af et ark papir, som kan benyttes som kvittering, også kaldet talon

Kilder 
talon i Den Danske Ordbog
Talon i Ordbog over det danske sprog